Paris može značiti:

Paris -lik iz grčke mitologije

Prezime
Barry Paris, pisac
Bubba Paris, igrač američkog nogometa i njegova kćeri blizanke, igračice košarke:
Courtney Paris
Ashley Paris
Elizabeth Crewson Paris, sudac poreznog suda Sjedninjenih država
François-Edmond Pâris, francuski admiral 
Gaston Paris, francuski admiral i jezikoslovac
Jackie Paris, američki jazz pjevač i gitarist
John Paris Jr., kanadski hokej trener
John Ayrton Paris, liječnik
Lucius Domitius Paris, glumac u Rimu za vrijeme Nerona
Matthew Paris, Engleski redovnik i povjesničar iz 13. stoljeća
Pierre-Adrien Pâris, francuski arhitekt (1745–1819), 
Ryan Paris, talijanski pjevač
Sarina Paris, kanadska pop pjevačica
Twila Paris, pjevačica religioznih pjesama

Osobno ime

Izmišljeni likovi

Plemstvo
Knez od Pariza, titula koju nose viši članovi Dinastije Orlaeans

Mjesta

Kanada
Paris (Ontario)
Paris (Yukon)

Kiribati
Paris (Kiribati)

SAD
New Paris (Indiana)
New Paris (Ohio)
New Paris (Pennsylvania)
Paris (Arkansas)
Paris (California), bivše ime od Loraine (Kalifornija)
Paris (Idaho)
Paris (Illinois)
Paris (Kentucky)
Paris (Maine)
Paris (Michigan)
Paris (Missouri)
Paris (New York)
Paris (Ohio)
Paris (Pennsylvania)
Paris (Tennessee)
Paris (Texas)
Paris (Virginia)
Paris (okrug Grant, Wisconsin
Paris (okrug Kenosha ,Wisconsin)
Paris Township (Michigan)
South Paris (Maine)
St. Paris (Ohio)
West Paris (Maine)
Beresford (Južno Dakota), nekada Paris, Dakota Teritorij